Potreritos peut désigner :

Potreritos : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia ;
 Potreritos : capitale de la paroisse civile de Potreritos, dans la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme